Барн-Блафф () — гора, расположенная в северной части национального парка Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр, находящегося на территории острова (и одноимённого штата) Тасмания, входящего в состав Австралии. Этот парк является частью территории, называемой «Дикая природа Тасмании» (), являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История и география 
Гора была названа Барн-Блафф () топографом Джозефом Фосси (Joseph Fossey, 1788—1851), который исследовал этот район в 1826—1827 годах.

Высота горы Барн-Блафф —  над уровнем моря, она является четвёртой по высоте горой Тасмании. Относительная высота вершины — . Гора Барн-Блафф расположена примерно в  северо-западнее озера Сент-Клэр. Подобно многим другим горам региона, она сформирована из долеритовых колонн. Породы состоят из кварца и кристаллических сланцев, покрытых конгломератом и зелёными вулканическими породами ().

Гора Барн-Блафф — одна из самых известных гор Тасмании, хотя она и уступает в популярности соседней горе Крейдл, которая ниже её на . Предположение о том, что гора Барн-Блафф выше, чем Крейдл, было высказано австрийскими братьями-альпинистами , которые в 1914 году восходили на одну из вершин горы Крейдл. Их заключение получило официальное подтверждение годом позже.

Туристские маршруты 

Недалеко от горы Барн-Блафф пролегает один из самых популярных в Австралии пеших туристских маршрутов — многодневный маршрут  длиной около , северное окончание которого находится недалеко от горы Крейдл, а южное окончание — у озера Сент-Клэр.

Восхождение на гору Барн-Блафф описано как один из боковых маршрутов, отходящих от основной тропы Overland Track, который занимает около  при условии достаточной физической и технической подготовки.

В хорошую погоду с вершины горы Барн-Блафф открывается захватывающая круговая панорама Национального парка и соседних гор (Осса, Пелион-Уэст, Крейдл и другие) — все они находятся на достаточном расстоянии и не загораживают вид с вершины.

См. также 
 Крейдл-Маунтин — Лейк-Сент-Клэр (национальный парк)
 Список высочайших гор Тасмании
 Соседние горы: Осса (высшая точка Тасмании), Крейдл, Пелион-Уэст, Пелион-Ист, Катидрал

Примечания 

Горы Тасмании
Центральное нагорье (Тасмания)